blijf-van-mijn-lijfhuis, tegenwoordig bekend als een Oranje Huis, opvanghuis voor vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld in Nederland
 vluchthuis, opvanghuis voor vrouwen en hun kinderen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld in België

Zie ook 
 asielzoekerscentrum (azc), opvangcentrum voor asielzoekers die tijdelijk in een land verblijven tot over hun asielaanvraag is beslist